O Silures Bobo-Dioulasso é um clube de futebol de Burkina Faso. Disputa o campeonato nacional do país.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Burquina Fasso